Соревнования по боксу в весовой категории до 57 килограмм среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 прошли с 11 по 23 августа. Приняли участие 28 спортсменов из разных стран.

Призёры

Соревнования

Ссылки 
 Результаты